La Cantèra, à prononcer cantère en français, est un mot gascon du Béarn et de Bigorre désignant le chant plutivocal inscrit au patrimone de l'humanité, et qui signifie en français chanterie, manie ou besoin de chanter.

Localités 

 Cantera (Ponce), un quartier de Ponce, Porto Rico
 La Cantera, une formation géologique en Argentine
 La Cantera, San Antonio, un quartier de San Antonio, Texas
 Las Canteras, un quartier de Montevideo, Uruguay
 Hontoria de la Cantera est une commune d'Espagne.
 Canterra Tower

Personnalités 

 Francisco Cantera Burgos (1901-1978), historien espagnol
 Zaida Cantera (née en 1977), officier militaire et homme politique espagnol
 Carlos López-Cantera est un homme politique américain, membre du Parti républicain.

Autres utilisations 

 Cantera (logiciel), (en )logiciel de cinétique chimique
 Cantera (pierre), pierre volcanique, à base de quartz signifiant carrière en espagnol.
 La cantera est une zone géographique dans laquelle les clubs de football espagnol recrutent des joueurs.